Il singolare del torneo di tennis Santiago Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Massú che ha battuto in finale Karim Alami 6-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Karim Alami (finale)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Franco Squillari (secondo turno)
 Alberto Berasategui (secondo turno)

 Hernán Gumy (quarti di finale)
 Mariano Puerta (primo turno)
 Galo Blanco (semifinali)
 Jacobo Diaz-Ruiz (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1999